{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55401) - || 2001 SX316 ||24 september 2001 || LONEOS
|-
| (55402) - || 2001 SS322 ||25 september 2001 || LINEAR
|-
| (55403) - || 2001 SG325 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55404) - || 2001 SY343 ||22 september 2001 || NEAT
|-
| (55405) - || 2001 SV348 ||18 september 2001 || NEAT
|-
| (55406) - || 2001 TD1 ||8 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55407) - || 2001 TQ1 ||11 oktober 2001 || Farpoint
|-
| (55408) - || 2001 TC2 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55409) - || 2001 TF2 ||5 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55410) - || 2001 TB4 ||7 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55411) - || 2001 TM4 ||7 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55412) - || 2001 TO4 ||7 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55413) - || 2001 TA9 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55414) - || 2001 TM9 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55415) - || 2001 TA11 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55416) - || 2001 TF16 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55417) - || 2001 TR16 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55418) - || 2001 TJ17 ||13 oktober 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (55419) - || 2001 TF19 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55420) - || 2001 TV20 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55421) - || 2001 TJ24 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55422) - || 2001 TW30 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55423) - || 2001 TT33 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55424) - || 2001 TQ34 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55425) - || 2001 TR43 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55426) - || 2001 TL45 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55427) - || 2001 TF47 ||14 oktober 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (55428) - || 2001 TN47 ||14 oktober 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (55429) - || 2001 TQ52 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55430) - || 2001 TY52 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55431) - || 2001 TG55 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55432) - || 2001 TR56 ||15 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55433) - || 2001 TU60 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55434) - || 2001 TZ66 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55435) - || 2001 TY67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55436) - || 2001 TL69 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55437) - || 2001 TB78 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55438) - || 2001 TJ78 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55439) - || 2001 TZ84 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55440) - || 2001 TY85 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55441) - || 2001 TS87 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55442) - || 2001 TQ92 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55443) - || 2001 TY92 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55444) - || 2001 TC96 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55445) - || 2001 TB102 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55446) - || 2001 TZ108 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55447) - || 2001 TJ111 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55448) - || 2001 TT114 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55449) - || 2001 TB118 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55450) - || 2001 TG120 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55451) - || 2001 TM123 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55452) - || 2001 TE125 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55453) - || 2001 TZ127 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55454) - || 2001 TJ128 ||11 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55455) - || 2001 TR131 ||11 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55456) - || 2001 TW131 ||11 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55457) - || 2001 TH133 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55458) - || 2001 TK137 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55459) - || 2001 TW139 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55460) - || 2001 TW148 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55461) - || 2001 TC154 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55462) - || 2001 TB160 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55463) - || 2001 TL160 ||15 oktober 2001 || Spacewatch
|-
| (55464) - || 2001 TG165 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55465) - || 2001 TS167 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55466) - || 2001 TM168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55467) - || 2001 TH173 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55468) - || 2001 TE195 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55469) - || 2001 TT205 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55470) - || 2001 TS226 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55471) - || 2001 TZ226 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55472) - || 2001 TJ227 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55473) - || 2001 TK227 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55474) - || 2001 TY229 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55475) - || 2001 TO233 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55476) - || 2001 TS239 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55477) Soroban || 2001 UC1 ||18 oktober 2001 || H. Maeno
|-
| (55478) - || 2001 UH7 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55479) - || 2001 UO15 ||25 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55480) - || 2001 UO20 ||17 oktober 2001 || NEAT
|-
| (55481) - || 2001 UN21 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55482) - || 2001 UJ22 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55483) - || 2001 UD23 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55484) - || 2001 UC24 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55485) - || 2001 UM25 ||18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55486) - || 2001 UR33 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55487) - || 2001 UR35 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55488) - || 2001 UZ44 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55489) - || 2001 UX45 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55490) - || 2001 UZ45 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55491) - || 2001 UU46 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55492) - || 2001 UZ47 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55493) - || 2001 UX48 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55494) - || 2001 UG50 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55495) - || 2001 UY53 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55496) - || 2001 UC73 ||16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55497) - || 2001 UA83 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55498) - || 2001 UT83 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55499) - || 2001 UE84 ||20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (55500) - || 2001 UK90 ||21 oktober 2001 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten